Сіґфред (Сіґфрід, Зіґфрід) II (д/н — 812) — конунґ Південної Ютландії, Фюна і Зеландії в 812 році.

Життєпис 
Основні відомості про цього конунґа містяться в «Анналах королівства франків». Сіґфред був небожем конунґа Ґодфреда. Адам Бременський помилково ототожнював його зі конунгом Сіґурдом Перснем.

У 812 році після раптової смерті конунґа Геммінґа (можливо до неї був причетний Сіґфред) стає новим конунгом. Втім ймовірно не мав достатньої підтримки серед вояків та знаті. Проти нього виступив володар частини Зеландії або Сконе — Ануло, що був небожем конунґа Гаральда Боєзуба (згідно Саксона Граматика — Сіґурда Персня). У вирішальній битві на березі моря обидва суперники загинули, проте перемога дісталася армії Ануло, брати якого Реґінфред і Гаральд Клак стали новими конунгами.

Джерела 
 Georges Tessier, le Mémorial des Siècles: viiie siècle Charlemagne, Albin Michel Paris (1967)
 Adam av Bremen (1984), Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Stockholm. Proprius, p. 29 (Book I, Chapter 15).

Конунґи Данії
Правителі Європи IX століття